Droga I/69 – droga krajowa w Czechach
 Droga I/69 – droga krajowa I kategorii w środkowej Słowacji